Plaats in Indonesië
 Rakitan (Madukara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Rakitan (Sluke), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java